Хосе Канте Мартинес (; 27 сентября 1990, Сабадель, Испания) — гвинейский и испанский футболист, нападающий китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» и национальной сборной Гвинеи.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Манреса».

В 2011 году подписал контракт с клубом «Руби».

Летом 2012 года перешёл в испанский клуб «АЭ Прат».

Достижения 
 «Легия»
 Чемпион Польши: 2019/20

 «Кайрат»
 Обладатель кубка Казахстана: 2021

Клубная статистика 

Футболисты Испании
Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Манреса»
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК АЕК Ларнака
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Цанчжоу Майти Лайонс»